Undeniable, pay-per-view de catch (2007)
 Undeniable, album du rappeur AZ (2008)